Флаг Дружи́нинского городского поселения является официальным символом муниципального образования Дружининское городское поселение Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 19 августа 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3524.

Описание 
«Синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у нижнего края жёлтый косой крест, причём три малых участка, отделяемые крестом от основной части полотнища, имеют зелёный цвет. Посередине полотнища помещено изображение восстающего коня с ключом, выполненное белым и жёлтым цветами.

Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики

Примечания 

Дружинино
Флаги с изображением ключа
Флаги с изображением лошади